Crab Orchard kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Crab Orchard (Kentucky)
Crab Orchard (Nebraska)
Crab Orchard (Tennessee)
Crab Orchard (West Virginia)